Losten est un patronyme pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1930), évêque orthodoxe américain
 (née en 1981), actrice suédoise

Voir aussi

Homonymie de patronyme